Грациан (Gratian) е име на:

 Грациан Старши, римски войник от 4 век, баща на император Валент и Валентиниан и дядо на император Грациан
 Грациан, римски император 4 век
 Грациан (син на Теодосий I) (* 388, умира млад), син на Теодосий I Велики и Флавия Гала и брат на Гала Плацидия
 Грациан (узурпатор) († 407), римски узурпатор 5 век в Британия
 Грациан (юрист) († 1150), автор на „Decretum Gratiani“,
 Григорий VI (папа) (роден Йоан Грациан), римски папа (1045-1046)